34-я пехотная дивизия — пехотное соединение в составе Русской императорской армии. Соединения приемники позднее имелись в армии ВСЮР и Русской армии Врангеля.

Штаб дивизии: Одесса (1864), Екатеринослав. Входила в 7-й армейский корпус.

История дивизии 
Сформирована приказом военного министра № 285 от 13 августа 1863 года в числе 12 пехотных дивизий (с 23-й по 34-ю) (на формирование которых были обращены полки упразднённых 1-й, 2-й, 3-й и 5-й резервных пехотных дивизий) и передана в состав Одесского военного округа с исключением из подчинения начальнику резервов армейской пехоты. Управление дивизии было сформировано заново.

К январю 1918 года дивизия с приданной артиллерийской бригадой, находившиеся в составе 6-й армии, были украинизированы. Согласно приказу по Румынскому фронту от 19 февраля 1918 г. дивизия считалась расформированной с 25 января 1918 года.

В Белой армии 
 22 мая 1919 — Из пехотных частей Екатеринославского отряда, личный состав которых ранее принадлежал к кадрам 34-й дивизии императорской армии, сформирован в составе 4-й пехотной дивизии ВСЮР Сводный полк 34-й пехотной дивизии, пополненный за счёт личного состава ранее расформированных Мелитопольского и Бердянского пехотного полка и Перекопского отдельного батальона.
 Сводный полк 34-й дивизии развернут в два полка (на 20.09.1919 1-й полк насчитывал 955 штыков и 14 пулемётов, 2-й — 2236 штыков и 10 пулемётов.
 Май 1920 — На базе двух сводных полков в Русской армии развернута 34-я пехотная дивизия.

Боевые действия 
Дивизия отличилась в Первой мировой войне - в частности, в Янчинском бою 1914 г.

Состав дивизии 
 1-я бригада (Екатеринослав)
 133-й пехотный Симферопольский полк
 134-й пехотный Феодосийский полк
 2-я бригада (1903: Елисаветград; 1913: Ростов-на-Дону)
 135-й пехотный Керчь-Еникальский полк
 136-й пехотный Таганрогский полк
 34-я артиллерийская бригада (1903: Александрия; 1913: Екатеринослав)

Командование дивизии 
(Командующий в дореволюционной терминологии означал временно исполняющего обязанности начальника или командира. Должности начальника дивизии соответствовал чин генерал-лейтенанта, и при назначении на эту должность генерал-майоров они оставались командующими до момента своего производства в генерал-лейтенанты).

Начальники дивизии 
 15.08.1863 — 06.06.1872 — генерал-майор (с 30.08.1863 генерал-лейтенант) Шостак Андрей Андреевич 
 ранее 01.08.1872 — 10.01.1873 — командующий генерал-майор Алтухов, Захарий Никифорович
 хх.01.1873 — 29.05.1874 — генерал-майор (с 30.08.1873 генерал-лейтенант) Храповицкий, Казимир Михайлович
 29.05.1874 — 08.05.1879 — генерал-майор Свиты Е. И. В. (с 01.01.1878 генерал-лейтенант) барон Корф, Андрей Николаевич
 08.05.1879 — хх.08.1882 — генерал-лейтенант Шульман, Александр Карлович
 12.08.1882 — 14.07.1884 — генерал-лейтенант Эйзен фон Шварценберг, Николай Карлович
 14.07.1884 — 04.02.1890 — генерал-лейтенант Салацкий, Виктор Дмитриевич
 16.04.1890 — 16.04.1893 — генерал-лейтенант Эльжановский, Казимир Юлианович
 22.04.1893 — 31.08.1894 — генерал-майор (с 30.08.1893 генерал-лейтенант) Креницын, Николай Владимирович
 09.09.1894 — 21.06.1899 — генерал-лейтенант Богаевский, Николай Венедиктович 
 04.08.1899 — 17.02.1900 — генерал-майор (с 06.12.1899 генерал-лейтенант) Плюцинский, Александр Фёдорович
 27.04.1900 — 10.01.1904 — генерал-майор (с 01.01.1901 генерал-лейтенант) Буш, Альфонс Иванович 
 25.01.1904 — 15.03.1906 — генерал-майор (с 28.03.1904 генерал-лейтенант) Сандецкий, Александр Генрихович
 15.03.1906 — 05.09.1906 — генерал-майор (с 02.04.1906 генерал-лейтенант) Рыльский, Василий Осипович
 05.09.1906 — 08.06.1907 — командующий генерал-майор Давыдов, Михаил Павлович
 14.07.1907 — 04.03.1909 — генерал-лейтенант Доможиров, Фёдор Дмитриевич
 20.03.1909 — 11.09.1911 — генерал-лейтенант Эбелов, Михаил Исаевич
 13.10.1911 — 26.08.1914 — генерал-лейтенант Добровольский, Михаил Михайлович
 26.08.1914 — 23.03.1915 — генерал-лейтенант Баташев, Никита Михайлович
 01.04.1915 — 06.03.1916 — генерал-лейтенант Гутор, Алексей Евгеньевич
 10.03.1916 — 04.09.1917 — генерал-лейтенант Стремоухов, Николай Петрович
 04.09.1917 — хх.хх.хххх — командующий генерал-майор Гаврилов, Виктор Иванович

1919 — генерал-майор Терлецкий, Александр Дмитриевич (командир Сводного полка 34-й пех. дивизии)
 02.1919-11.1919 — генерал-лейтенант Теплов, Владимир Владимирович (командир сводной бригады 34-й дивизии)
 11.1919-07.1920 — генерал-лейтенант Теплов, Владимир Владимирович
 07.1920-11.1920 — генерал-майор Непенин, Пётр Павлович

Начальники штаба дивизии 
 30.08.1863 — 24.03.1868  — подполковник, (с 30.08.1865 полковник) Немира, Оттон Иосифович
хх.хх.1868 — хх.хх.1869 — полковник Зеленский, Илларион Иович
 10.06.1869 — 15.07.1870 — подполковник (с 30.08.1869 полковник) Перлик, Пётр Тимофеевич
 до 01.08.1870 — 31.10.1877 — подполковник (с 28.03.1871 полковник) Карганов, Александр Александрович
31.10.1877 — хх.хх.1878 — и. д. полковник Ласкин, Михаил Павлович
06.01.1878 — 10.11.1884 — полковник Свечин, Андрей Михайлович
25.11.1884 — 09.04.1891 — полковник Скупио, Евстафий Александрович
09.04.1891 — 26.06.1893 — полковник Давыдов, Михаил Павлович
21.06.1894 — 17.05.1896 — полковник Фёдоров, Михаил Фёдорович
17.05.1896 — 19.04.1897 — полковник Шредер, Адольф Оттович
19.04.1897 — 24.01.1898 — полковник Шупинский, Павел Андреевич
 24.01.1898 — 04.07.1900 — полковник Регульский, Иосиф Ильич
 15.07.1900 — 05.04.1904 — полковник Емельянов, Александр Андреевич
 16.04.1904 — 14.01.1905 — полковник Ларионов, Яков Михайлович
28.02.1905 — 22.01.1912 — полковник Ольховский, Вячеслав Александрович
 04.02.1912 — 02.11.1914 — полковник Черкасов, Пётр Владимирович
16.11.1914 — 04.03.1915 — полковник Думброва, Лев Трофимович
10.03.1915 — 03.11.1915 — и. д. полковник барон Арпсгофен, Андрей Владимирович
 06.12.1915 — 07.04.1917 — и. д. подполковник Карлстедт, Николай Карлович
 23.04.1917 — 27.07.1917 — полковник Плеханов, Сергей Николаевич
 27.07.1917 — хх.хх.хххх — и. д. подполковник Шифнер, Антон Мейнгардович
 1918 — вр. и. д. штабс-капитан Беличенко, Александр Степанович

Командиры 1-й бригады 
Должности бригадных командиров учреждены 30 августа 1873 года.

 30.08.1873 — 14.03.1875 — генерал-майор Соколов, Иван Осипович
 14.03.1875 — 22.02.1877 — генерал-майор Пороховников, Виктор Иванович
 24.02.1877 — 17.03.1878 — генерал-майор Шишкин, Александр Степанович
 хх.хх.1878 — 03.02.1888 — генерал-майор Соколов, Евгений Васильевич
 14.02.1888 — 23.06.1897 — генерал-майор Клевезаль, Владимир Николаевич
07.07.1897 — 30.09.1897 — генерал-майор Суворов, Николай Андреевич
 30.09.1897 — 14.06.1903 — генерал-майор Крыжановский, Анатолий Рафаилович
 18.06.1903 — 04.06.1904 — генерал-майор Жолтановский, Василий Петрович
10.06.1904 — 30.12.1904 — генерал-майор Дудышкин, Яков Геннадьевич
 14.01.1905 — 19.07.1914 — генерал-майор Баташев, Никита Михайлович
25.07.1914 — 25.08.1915 — генерал-майор Котюжинский, Евгений Яковлевич
24.08.1915 — 12.04.1917 — полковник (с 11.10.1915 генерал-майор) фон Тимрот, Готгард Готгардович
02.05.1917 — хх.хх.хххх — командующий полковник Люткевич, Михаил Григорьевич

Командиры 2-й бригады 
 30.08.1873 — 11.04.1875 — генерал-майор Мазараки, Николай Семёнович
14.04.1875 — 10.08.1886 — генерал-майор Липский, Матвей Викентьевич
20.03.1887 — 20.06.1888 — генерал-майор Шавров, Троадий Васильевич
05.07.1888 — 17.01.1894 — генерал-майор Зайцев, Алексей Александрович
31.01.1894 — 30.09.1897 — генерал-майор Крыжановский, Анатолий Рафаилович
30.09.1897 — 27.02.1898 — генерал-майор Суворов, Николай Андреевич
11.03.1898 — 13.09.1902 — генерал-майор Нечаев, Иван Евтеевич
12.10.1902 — 02.06.1904 — генерал-майор Голембатовский, Михаил Григорьевич
04.06.1904 — 14.04.1906 — генерал-майор Жолтановский, Василий Петрович
 05.05.1906 — 07.07.1907 — генерал-майор Боуфал, Владислав Францевич
 15.10.1907 — 10.07.1908 — генерал-майор Думбадзе, Иван Антонович
 28.11.1908 — 19.07.1914 — генерал-майор Жданко, Александр Ефимович

Помощники начальника дивизии 
Помощники начальника дивизии фактически являлись бригадными командирами. 30 августа 1873 года должность упразднена.

 хх.хх.1863 — после 06.06.1872 — генерал-майор Алтухов, Захарий Никифорович
 хх.хх.1872 — 30.08.1873 — генерал-майор Соколов, Иван Осипович

Командиры 34-й артиллерийской бригады 
 хх.хх.1863 — хх.хх.1866 — полковник Дахнович-Гацийский, Игнатий Викентьевич
 хх.хх.1866 — хх.хх.1869 — полковник Стуков, Михаил Гаврилович
хх.хх.1869 — хх.хх.1873— полковник Пражевский, Павел Иванович
хх.хх.1873 — хх.хх.1876 — полковник Руновский, Александр Иванович
30.10.1876 — 07.02.1877 — генерал-майор Лишин, Григорий Николаевич
14.02.1877 — 20.08.1888 — полковник (с 30.08.1879 генерал-майор) Субботкин, Ипполит Михайлович
24.08.1888 — 17.05.1895 — генерал-майор Корнилович, Александр Иванович
20.05.1895 — 29.08.1895 — генерал-майор Фан-дер-Флит, Константин Петрович
09.09.1895 — 06.11.1899 — генерал-майор Белецкий, Григорий Моисеевич
 29.12.1899 — 04.03.1903 — полковник (с 09.04.1900 генерал-майор) Михеев, Александр Степанович
 04.03.1903 — 04.06.1904 — генерал-майор Осипов, Пётр Васильевич
 04.06.1904 — 16.01.1909 — генерал-майор Колокольцов, Константин Васильевич
 16.01.1909 — 25.07.1910 — генерал-майор Перфильев, Сергей Аполлонович
25.07.1910 — 24.01.1914 — генерал-майор Гусев, Владимир Яковлевич
29.01.1914 — 08.08.1916 — генерал-майор Нищинский, Леонид Витальевич
23.08.1916 — хх.хх.хххх — генерал-майор Леркам, Владимир Андреевич

Примечания

Ссылки 
 Страница на Regiment.ru

Пехотные дивизии России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1863 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году